Paccianus (wysłannik Sulli)
 Paccianus (więzień Partów)